Сезон 1978—1979 у Національній лізі А — 82-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Перший етап

Другий етап 
Клуби, залежно від місця, зайнятого на першому етапі, отримали додатково бонусні очки на другому етапі.

Чемпіонський раунд

Втішний ранд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1979
Швейцарія
Швейцарія
1978 у швейцарському спорті
1979 у швейцарському спорті